Gastone – nome proprio di persona italiano maschile
Gastone – personaggio della Disney
Gastone – commedia musicale teatrale di Ettore Petrolini
Gastone – canzone di Ettore Petrolini, composta nel 1924, che faceva parte dell'omonima commedia
Gastone – film italiano del 1960 diretto da Mario Bonnard

Pagine correlate 
Gaston